Preller är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 

Tyska efternamn